Аэростат:

 Аэростат — воздушный шар, летательный аппарат легче воздуха, не имеющий двигателя.
 «Аэростат» — название радиопередачи.